trapping – korekta graficzna
 trapping – zdolność przyjmowania farby przez farbę